Jacques Perret ist der Name folgender Personen:

* Jacques Perret (Architekt) (um 1540–um 1615), französischer Architekt und Mathematiker
 Jacques Perret (Schriftsteller) (1901–1992), französischer Schriftsteller 
 Jacques Perret (Philologe) (1906–1992), französischer Klassischer Philologe